Бомі́-л'Егі́й, Бомі-л'Еґій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 10 км на південь від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 953 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2415,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомі-л'Егій на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бомі-л'Егій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна